Phoenix je lahko:

 Phoenix, velemesto v Arizoni, ZDA
 Phoenix (sonda), robotsko vesoljsko plovilo
 USS Phoenix, ime več plovil Vojne mornarice ZDA